Мочальный (Муромский) — волжский остров напротив впадения Оки. Соединён с левым берегом насыпной дамбой, до XX века был отделён от берега протокой Муромка. Высшая точка — 70,2 м (около 7 м над уровнем Волги).

После пожаров 1864 и 1872 годов на остров с Нижегородской ярмарки была вынесена торговля мочалом и лубом, что и дало название острову.

В ночь с 17 на 18 августа 1918 года на острове коммунистами было совершено убийство 41 человека — военнослужащих, предпринимателей, чиновников, священнослужителей, в том числе 15 монахов Оранского монастыря, его настоятель архимандрит Августин (Пятницкий) и настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери Николай Орловский.

Остров стал местом массовых расстрелов. Тела убитых сбрасывали в Волгу. По некоторым данным всего за годы красного террора на острове было расстреляно около пяти тысяч человек.

30 сентября 2004 года в память об убитых был поставлен деревянный крест, а в 2006 году — каменный.

Примечания 

Острова на Волге
География Нижегородской области
История Нижнего Новгорода
Революционный террор
Репрессии в РСФСР